Holt County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Holt County, Missouri 
 Holt County, Nebraska